Печка може да се отнася за:

 Готварска печка
 Печка (горивна)
 Електрическа печка
 Микровълнова печка
 Нафтова печка
 Печка ракета
 Фурна